Suore francescane dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, di Bonlanden - congregazione religiosa
 Suore francescane dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, di Olomouc - congregazione religiosa